Alexander Zverev era il detentore del titolo e si è riconfermato battendo in finale Alex De Minaur con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Alexander Zverev (campione)
  John Isner (secondo turno)
  David Goffin (quarti di finale)
  Kyle Edmund (secondo turno)
  Nick Kyrgios (ritirato)
  Lucas Pouille (terzo turno)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Chung Hyeon (terzo turno)

 Denis Shapovalov (terzo turno)
 Stefanos Tsitsipas (semifinale)
 Steve Johnson (secondo turno)
 Karen Khachanov (secondo turno)
 Frances Tiafoe (terzo turno)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Mischa Zverev (terzo turno)
 Andrey Rublev (semifinale)

Wildcard 

  Daniil Medvedev (secondo turno)
  Tommy Paul (secondo turno)
  Noah Rubin (terzo turno)

 Tim Smyczek (secondo turno)
 Stan Wawrinka (primo turno)

Qualificati 

  Yosuke Watanuki (primo turno)
  Mitchell Krueger (primo turno)
  Donald Young (secondo turno)

 Alex Bolt (primo turno)
 Vincent Millot (secondo turno, ritirato)
 Thai-Son Kwiatkowski (primo turno)

Lucky loser 
  Jason Kubler (secondo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2018